Grand Prix Belgii 1981 (oryg. Grote Prijs van Belgie) – piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1981, która odbyła się 17 maja 1981, po raz ósmy na torze Circuit Zolder.

39. Grand Prix Belgii, 28. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Carlos Reutemann - 1:22.28
 Najszybsze okrążenie: Carlos Reutemann - 1:23.30 na okrążeniu 37

1981 w Belgii
Belgia
1981